Кам'янець — місто в Білорусі
 Кам'янець-Подільський — місто у Хмельницькій області